Фердинанд IV  :

 Фердинанд IV (король Кастилии) (1285—1312) — король Кастилии (1295—1312)
 Фердинанд IV Габсбург (1633—1654) — Римский король (1653—1654), номинальный король Чехии (1646—1654) и Венгрии (1647—1654)
 Фердинанд IV Неаполитанский (1751—1825) — король Неаполя (1759—1806), потом король Сицилии (1806—1815) и король Обеих Сицилий (1815—1825)
 Фердинанд IV (великий герцог Тосканский) (1835—1908) — великий герцог Тосканский (1859—1860)